Literaturen steht für:
 die Mehrzahl des Wortes Literatur
 eine deutschsprachige Literaturzeitschrift, siehe Literaturen (Zeitschrift)